Vaux kan syfta på:

 Clotilde de Vaux (1815–1846), en förmögen fransk adelsdam

Geografi

Frankrike 
 Vaux, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vaux, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Vaux, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Vaux, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vaux-Andigny, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Vaux-Champagne, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-devant-Damloup, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Vaux-en-Amiénois, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Vaux-en-Beaujolais, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vaux-en-Bugey, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vaux-en-Dieulet, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-en-Pré, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vaux-en-Vermandois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Vaux-et-Chantegrue, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vaux-Lavalette, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vaux-le-Moncelot, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vaux-le-Pénil, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Vaux-lès-Mouron, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-lès-Mouzon, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-lès-Palameix, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Vaux-lès-Rubigny, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-lès-Saint-Claude, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vaux-Marquenneville, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Vaux-Montreuil, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-Rouillac, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vaux-Saules, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vaux-sur-Aure, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Vaux-sur-Blaise, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Vaux-sur-Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Vaux-sur-Lunain, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Vaux-sur-Mer, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vaux-sur-Poligny, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vaux-sur-Saint-Urbain, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Vaux-sur-Seine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Vaux-sur-Seulles, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Vaux-sur-Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Vaux-sur-Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vaux-Villaine, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vaux-sous-Aubigny , tidigare kommun, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Vaux-les-Prés, tidigare kommun, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,